Национальная сборная Китая мини-футболу представляет Китай на международных соревнованиях по мини-футболу. Трижды участвовала в Чемпионатах мира по мини-футболу, но дальше первого раунда не проходила. Участвовала в Чемпионатах Азии по мини-футболу с 2002 года, высшее достижение — четвёртое место в 2008 и 2010 годах.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 

 1989 — не участвовала
 1992 — 1-й раунд
 1996 — 1-й раунд
 2000 — не участвовала
 2004 — не квалифицировалась
 2008 — 1-й раунд
 2012 — не квалифицировалась

Чемпионат Азии по мини-футболу 

 1999 — не участвовала
 2000 — не участвовала
 2001 — не участвовала
 2002 — 1-й раунд
 2003 — 1-й раунд
 2004 — 1/4 финала
 2005 — 1/4 финала
 2006 — 1/4 финала
 2007 — 1-й раунд
 2008 — 4-е место
 2010 — 4-е место

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Китай